Океанографическая станция — географическая точка в Мировом океане, в которой выполняются океанографические работы: получение океанографических данных, проб, проведение прочих исследований.

По типам разделяются на:
 якорные
 дрейфовые
 разовые
 суточные
 многосерийные

Ряд океанографических станций расположенных последовательно в определенном направлении позволяет получить океанографический разрез.

В начале XXI века стартовал проект «Арго», целью которого является создание глобальной сети океанографических (большей частью автоматических) станций. В проекте участвуют более 50 организаций из 26 стран.

См. также 
 Океанографическая платформа
 Океанографическое судно

Примечания 

Океанология
Исследовательские станции